Зрзе се може односити на:

Србија:
Зрзе (Ораховац), насељено место у општини Ораховац, КиМ, Србија;
Зрзе (Призрен), насељено место у општини Призрен, КиМ, Србија;

Северна Македонија:
Зрзе (Долнени), насељено место у општини Долнени код Прилепа, Северна Македонија;
Манастир Зрзе, манастир код истоименог села, Северна Македонија.